L'épreuve du fleuret par équipes féminin des Jeux olympiques d'été 2012 de Londres se déroulera à l'ExCeL London, le 2 août 2012.

Format de la compétition

Programme 
Tous les temps correspondent à l'UTC+1

Résultats

Barrage

Phase finale

Matchs de classement 5-8

Podium

Notes et références

Sources 
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Londres 2012

Fleuret par équipes féminin